Beniparrell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beniparrell (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Beniparrell (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar